Flying Colors peut désigner :
 Flying Colors, film japonais réalisé en 2015 ;
 le titre original d'un film de Frank Borzage : Au Pays de l'Or (1917) ;
 le nom d'un supergroupe américain ;
 le nom du  album de ce groupe.